Denumirea de Bezmer se poate referi la una din următoarele localități din Bulgaria:

 Bezmer, un sat în comuna Tervel, regiunea Dobrici;
 Bezmer, un sat în comuna Tundja, regiunea Iambol.